Чемпиона́т Вы́сшей ли́ги Ла́твии по футбо́лу 1932 го́да  () — 12-й чемпионат Латвии по футболу, шестой под названием «Высшая лига».

Турнирная таблица

Матч за 1-е место

Ссылки 
 История статистики на сайте RSSSF 

1932
Футбол в Латвии в 1932 году